«Проба́ч, я хо́чу з тобою одружи́тися» () — італійська романтична комедія, що оповідає про взаємини між хлопцями і дівчатами. Прем'єра відбулася 12 лютого 2010 року. Фільм є продовженням фільму «Пробач за кохання» (2008).

Сюжет 
Нікі та Алекс починають жити разом, він пропонує їй руку і серце. Але в останній момент у Нікі з'являються сумніви в правильності свого рішення. Перед головними героями постає нелегкий вибір.

У ролях 
 Рауль Бова: Alessandro Belli (Alex)
 Мікела Кваттрочокке: Niki
 Veronika Logan: Elena
 Luca Angeletti: Enrico
 Ignazio Oliva: Flavio
 Francesco Apolloni: Pietro
 Edoardo Natoli: Filippo
 Davide Rossi: Fabio
 Cecilia Dazzi: Simona
 Francesca Antonelli: Susanna
 Pino Quartullo: Roberto
 Lorenzo Federici: Matteo
 Beatrice Valente Covino: Olly
 Ilaria Spada: Alessia
 Francesca Ferrazzo: Erica
 Michelle Carpente: Diletta
 Luca Ward: Tony Costa
 Riccardo Rossi: Prof. Martini
 Riccardo Sardonè: Marcello Santi

Саундтреки 
 Per dimenticare (Zero Assoluto)
 Cos'è normale (Zero Assoluto)
 Non guardarmi cosi (Zero Assoluto)
 Boys (Sabrina Salerno)
 Come Fly Away (Benny Benassi e Channing)
 La mia signorina (Neffa)
 Gatto matto (Roberto Angelini)
 Scusa ma ti voglio sposare (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Quella non sono io (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Isola Blu (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Tema di un addio (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 A casa di alex (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Desiderio (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 La letterada di Niki (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Per dimenticare (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)
 Cos'è normale (Zero Assoluto e Emanuele Bossi)

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20120514124600/http://cinema.it.msn.com/
 http://kino-teatr.ua/uk/main/film/film_id/5631.phtml